Aliu Djaló – calciatore portoghese naturalizzato guineense, centrocampista
 Marcelo Djaló – calciatore guineense, difensore
 Tiago Djaló – calciatore portoghese, difensore
 Yannick Djaló – calciatore guineense naturalizzato portoghese, attaccante